

Ханы, князья, цари Болгарии 
Список включает глав Болгарии от начала болгарской истории (включительно легендарных) и до прекращения монархической системы правления в 1946 г.

Примечания

Литература 
 Ангелов Д. Образуване на българската народност. — София: Наука и изкуство, 1971. — 400 с.
 Андреев Й., Пантев А. Българските ханове и царе. От хан Кубрат до цар Борис III: Исторически справочник. — Велико Търново: Абагар, 2004. — 368 с.
 Божилов И. А., Гюзелев В. Т. История на България. — София: Анубис, 1999. — Т. 1. История на средновековна България VII—XIV век. — 704 с.
 Георгиева Ц., Генчев Н. История на България. — София: Анубис, 1999. — Т. 2. История на България XV—XIX век. — 568 с.
 Стателова Е., Грънчаров С. История на България. — София: Анубис, 1999. — Т. 3. История на нова България (1878—1944). — 648 с.
 Morby J. E. Medieval Bulgaria // Dynasties of the World: A Chronological and Genealogical Handbook. — New York: Oxford University Press, 1989. — P. 153—154.

См. также 
 Президенты Болгарии

Болгария
Списки персоналий Болгарии